Irbis peut faire référence à :
 l'Irbis ou Panthère des neiges, espèce de félins ;
 , khagan des Khazars ;
 , compagnie aérienne kazakh ;
 Irbis-E, radar aéronautique russe.